Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Кирило Розумовський

Ву́лиця Кирила Розумовського (також вулиця Гетьмана Розумовського) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Кирила Розумовського — вулиця в місті Бориспіль.
 вулиця Кирила Розумовського — вулиця в місті Черкаси.
 вулиця Кирила Розумовського — вулиця в місті Чернігів.

Вулиця Гетьмана Розумовського 

 вулиця Гетьмана Розумовського — вулиця в селі Гоголів.
 вулиця Гетьмана Розумовського — вулиця в місті Ізюм.

Вулиця Розумовського 

 вулиця Розумовського — вулиця в місті Яготин.